Al șaptelea continent se poate referi la:

 Literatură
 1922 Al șaptelea continent – romanul SF al scriitorului Edgar Rice Burroughs;

 Film
 1966 Al șaptelea continent (Sedmi kontinent / Siedmy kontinent) – film SF, coproducție iugo-cehoslovacă, de regizorul croat Dušan Vukotić;
 1976 Al șaptelea continent (At the Earth's Core) – film de aventuri, coproducție anglo-americană, de regizorul Kevin Connor;